Strobino ist der Familienname von:

 Ernest Strobino (1904–1994), Schweizer Radsportler
 Gaston Strobino (1891–1969), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Pietro Strobino (1856–1896), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof